Roraima pode ser:
Roraima - estado do Brasil. 
Atlético Roraima Clube - clube de futebol do estado de Roraima.
Classe Roraima - classe de navios da Marinha do Brasil.
Monte Roraima - monte na tríplice fronteira Brasil—Guiana—Venezuela.
NPaFlu Roraima (P-30) - Navio Patrulha Fluvial da Marinha do Brasil.
Parque Nacional do Monte Roraima - parque nacional brasileiro.

Desambiguação